Веверс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Веверс, Лорна (род. 1981) — шотландская кёрлингистка.
 Веверс, Пауль (1907—1941) — бывший немецкий спортсмен спринт каноист.
 Веверс, Санне (род. 1991) — голландская гимнастка, первая олимпийская чемпионка от Нидерландов в упражнениях на бревне.
 Веверс, Ян Янович (1899—1978) — председатель КГБ Латвийской ССР.